Robert Stafford peut faire référence à :
 Robert Stafford (1790-1877), planteur américain ;
 Robert Stafford (1913-2006), homme politique américain.